Уильям Арчер Фуллингим (7 июля 1855 — 6 августа 1965) – американский долгожитель. С 6 марта 1965 до своей смерти считался старейшим живущим жителем земли. Однако, если возраст Джеймса Медисона Кинга  (1854–1967) достоверен, то последний являлся старейшим живущим человеком земли с 6 марта 1965 года, и в таком случае, Уильям Фуллингим никогда не являлся старейшим живущим человеком ни мира, ни США. На данный момент, возраст Джеймса Медисона (или Монро) Кинга находится на рассмотрении.

Биография 
Уильям родился в Кларксвилле, округ Ред-Ривер, штат Техас, он был младшим из своих пяти братьев и сестер. Его родителями были Уильям Дж. и Кэтрин Элиза Фуллингим. В 18 лет он начал работать на ранчо. Позже он работал в скотоводстве, также успел недолгое время побыть мясником. Когда у него спросили, есть ли у него секрет долголетия, он ответил: «Нет, потому что никто бы не принял его, если бы я его дал». Фуллингим умер 6 августа 1965 года в Лотоне, штат Оклахома, в возрасте 110 лет и 30 дней. На момент своей смерти он являлся старейшим человеком, из когда либо живших в штате Оклахома. Также Уильям являлся последним человеком, рождённым в 1855 году.

Личная жизнь 
Уильям женился на Нэнси Уотсон, 11 августа 1879 года У пары было трое детей. Одна из них, Мэдж (1891—1989), прожила 97 лет. Брак продолжался до 25 апреля 1964 года (до смерти Нэнси). Брак длился 84 года, 258 дней.

Примечания

Ссылки 
 

Стодесятилетние долгожители США